Duran Çetin (Apasaraycık, 15 februari 1964) is een Turkse schrijver.

Çetin was geboren en opgegroeid in het Turkse dorp Apasaraycık, wat gelegen is in het district Çumra, in Konya. Hij ging naar de lagere school in zijn dorp en maakte in 1981 de religieuze middelbare school "İmam Hatip Lisesi" in Çumra af. Hij studeerde in 1986 af aan de theologische faculteit van de Selçuk Universiteit in Konya. Zijn verhalen en artikelen zijn gepubliceerd in vele Turkse kranten, bladen en websites.

Zijn eerste artikel, "İki Eylül", werd in 1990 gepubliceerd in de lokale krant van Eskisehir. Hij heeft daarnaast vele radioprogramma's gepresteerd en werkt nu aan het programma "Kültür Dünyamız" op KONTV. Çetin is een lid van de Turkse auteursvereniging. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen.

Bibliografie 
Turks
 Bir Kucak Sevgi,Beka Yayınları, İstanbul, 2000,
 Güller Solmasın, Beka Yayınları, İstanbul, 2000,
 Kırmızı Kardelenler, Beka Yayınları, İstanbul, 2003,
 Sana Bir Müjdem Var, Beka Yayınları, İstanbul, 2006,
 Gözlerdeki Mutluluk, Beka Yayınları, İstanbul, 2007,
 Minik Göl, Koski Yay, Konya, 2009,
 Büyük Ödül, Beka Yayınları, İstanbul, 2009,
 Balkondaki Adam, Beka Yayınları, İstanbul, 2009,
 Kül Yığını, Beka Yayınları, İstanbul, 2010,
 Bir Adım Ötesi, Beka Yayınları, İstanbul,2002,
 Yolun Sonu, Beka Yayınları, İstanbul, 2004,
 Portakal Kızım, Beka Yayınları, İstanbul, 2005,
 Toprak Gönüllüler, Beka Yayınları, İstanbul, 2008,
 Portakal Kızım Sadece Ben, Beka Yayınları, İstanbul, 2010,
 Gökkuşağı Yolculuğu, Gonca Yayınları, İstanbul, 2010,

Externe link 
 Website van Duran Çetin

Turks schrijver
Turkse literatuur